Höltgen ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Höltgen (* 1985), deutscher Schriftsteller
 Karl Josef Höltgen (1927–2011), deutscher Literaturwissenschaftler
 Stefan Höltgen (* 1971), deutscher Publizist und Medienwissenschaftler